I Dubbelturneringen vid Swedish Open 2008 var Simon Aspelin och Julian Knowle regerande mästare men de kunde inte försvara titeln eftersom Knowle valde att inte delta. Dock deltog Aspelin i par med Thomas Johansson, de nådde semifinal men blev utslagna där av paret Jonas Björkman och Robin Söderling.

Björkman / Söderling vann titeln efter att ha finalbesegrat Johan Brunström / Jean-Julien Rojer med siffrorna 6-2, 6-2.

Seedning

Lottning

Externa länkar
Lottning

Swedish Open 2008